Сент-Фуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 135 км на південний захід від Діжона, 55 км на захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 59 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 127,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Фуа на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Фуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Фуа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Фуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Фуа на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара